Агури Судзуки (в русскоязычных СМИ распространено неточное написание Сузуки)  — бывший японский автогонщик. Он участвовал в чемпионатах Формулы-1 с  по  год, и его главным достижением было 3-е место в Гран-при Японии 1990 г. В 2006—2008 годах являлся генеральным директором команды «Супер Агури», участвовавшей в Формуле-1.

Ссылки 
 

Родившиеся 8 сентября
Родившиеся в 1960 году
Родившиеся в Токио
Автогонщики Японии
Пилоты Формулы-1 из Японии
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1 1990-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lola
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Zakspeed
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Footwork
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Jordan
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ligier
Обладатели подиума в Формуле-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Японии
Пилоты TOM'S
Руководители команд Формулы-1